Монтехо () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Дайнелліс Монтехо — кубинська тхеквондистка
 Едуардо Монтехо Арістеґї — баскський футболіст
 Едуардо Сантос Монтехо — 15-й президент Колумбії
 Франсіско де Монтехо — іспанський конкістадор